Маревское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Маревское сельское поселение — входит в Тындинский район Амурской области

См. также 
 Марёвское сельское поселение — входит в Марёвский район Новгородской области